Ильм — многозначный термин:
 Ильм, или вяз () — род растений.
 Ильм — историческое название немецкого города Штадтильм.
 Ильм — река в Германии, приток Абенса.
 Ильм — река в Германии, приток Зале.
 Ильм — понятие ислама, означающее познание.

Персоналии 
 Ильм, Инга Валерьевна (род. 1971) — российская актриса театра и кино.